Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich – zawody w skokach narciarskich kobiet, które są rozgrywane od 2012 roku między lipcem a wrześniem na takich samych zasadach jakie panują w Pucharze Świata. Od pierwszej edycji nieprzerwanie zwycięską passę miała reprezentantka Japonii Sara Takanashi, która triumfowała nieprzerwanie w latach 2012–2019.

Historia

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu LGP 2021

Konkursy indywidualne

Najwięcej zwycięstw w konkursach LGP 
Stan na 18 lipca 2021. Na podstawie.

Najwięcej razy na podium w konkursach LGP 
Stan po zakończeniu LGP 2020. Na podstawie.

Najwięcej miejsc w pierwszej piątce zawodów 
Stan po zakończeniu LGP 2020. Na podstawie.

Uwzględniono zawodniczki z co najmniej trzema miejscami.

Najwięcej występów w konkursach Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Nie wliczono dyskwalifikacji oraz występów w kwalifikacjach, które nie dały awansu do konkursu.

Klasyfikacja generalna wszech czasów 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Najwięcej punktów w sezonie 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Najwięcej wygranych w sezonie 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Najwięcej razy na podium w sezonie 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Najstarsze zwyciężczynie konkursów Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Najmłodsze zwyciężczynie konkursów Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Najstarsze zawodniczki na podium konkursu Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Najmłodsze zawodniczki na podium konkursu Letniego Grand Prix 
Stan po zakończeniu sezonu 2020

Miejsca, gdzie odbywało się LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia